NMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Namu (Stati Uniti)
 NMU – Nomenclatura Materiali Unificata per quanto riguarda le schede SIM